Schorngraben ist ein Gewässername:

 Schorngraben (Eschenbach), linker Oberlauf des Eschenbachs (zur Wern) bei Vasbühl, Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Schorngraben (Glatt), rechter Zufluss der Glatt (zum Neckar) nach Glattal, Stadtteil Aach, Dornstetten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 

Siehe auch:
 Schornbach